Drews ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 

 Berta Drews (1901–1987), deutsche Schauspielerin
 Bill Drews (1870–1938), deutscher Jurist
 Bruno Drews (1898–1969), deutscher Chemiker
 Carl Drews (1894–1983), deutscher Kameramann 
 Charlotte Drews-Bernstein (1936–2022), deutsche Drehbuchautorin, Regisseurin und Produzentin
 Clara Drews (* 2000), deutsche Synchronsprecherin
 Corinna Drews (* 1962), deutsche Schauspielerin
 Egon Drews (1926–2011), deutscher Kanute
 Ellen Drews (* 1908), deutsche Diplomingenieurin und Richterin am Bundespatentgericht
 Erhard Drews (* 1952), deutscher General
 Friederike Drews, deutsche Regisseurin und Schauspielerin

 Gerald Drews (* 1954), deutscher Journalist
 Gerhard Drews (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Gerhart Drews (* 1925), deutscher Mikrobiologe 
 Günter Drews (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Hannes Drews (* 1982), deutscher Fußballtrainer
 Herbert Drews (1907–1949), deutscher Motorradrennfahrer
 Ingeborg Drews (1938–2019), deutsche Lyrikerin und Künstlerin
 Joachim Drews (* 1980), deutscher Ruderer
 Jörg Drews (1938–2009), deutscher Literaturwissenschaftler
 Judith Drews (* 1973), deutsche Illustratorin und Autorin
 Jürgen Drews (Mediziner) (* 1933), deutscher Mediziner
 Jürgen Drews (* 1945), deutscher Schlagersänger

 Michael Drews (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Monika Drews (1942–2022), deutsche Politikerin (SPD)
 Oshane Drews (* 2001), deutscher Basketballspieler

 Rudolf Drews (1920–2006), deutscher Fußballspieler
 Rüdiger Drews (* 1942), deutscher Generalleutnant

 Stipe Drews (* 1973), kroatischer Boxer, siehe Stipe Drviš
 Tobias Drews (* 1973), deutscher Sportjournalist
 Ursula Drews (* 1938), deutsche Pädagogin und Hochschullehrerin
 Walter Drews (1917–2005), deutscher Politiker

 Wolfram Drews (* 1966), deutscher Historiker
 Yannick Drews (* 1997), deutscher Eishockeyspieler

Siehe auch 
 Drews Karosseriebau, deutsches Unternehmen
 Drewes
 Drevs

Weblinks 
 Drews bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname